Trompeo ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Trompeo (1797–1866), italienischer Mediziner
 Pietro Paolo Trompeo (1886–1958), italienischer Autor und Romanist